Een populaire benaming voor de drug PCP
 Angel Dust (band)
 Angel Dust (album), een album van Faith No More